Veljačka revolucija u Rusiji
Veljačka revolucija u Francuskoj 1848. godine

Izvori